Graden nebo graden může být: 
 denostupeň, jednotka sloužící k výpočtu potřeby energie při vytápění
 Graden (Rakousko), obec v Rakousku ve spolkové zemi Štýrsko v okrese Voitsberg